Dit artikel bevat de uitslagen van de eerste tot en met de vijfde ronde van de Beker van België 2010-11.

1ste ronde 
In deze eerste ronde treden naast de clubs die zich kwalificeerden uit de provincies ook de vierdeklassers van het huidige seizoen aan. Daartoe behoren ook de clubs die pas vanuit Derde klasse naar Vierde Klasse degradeerden, maar niet de clubs die pas vanuit Vierde Klasse naar Derde Klasse promoveerden. Deze laatste clubs treden pas aan vanaf de 3de ronde.

2de ronde

3de ronde 
In de derde ronde treden, naast de 56 clubs die zich kwalificeerden in de tweede ronde, ook de 36 clubs aan die dit seizoen in de Derde Klasse uitkomen.

4de ronde 
In de vierde ronde treden, naast de 46 clubs die zich kwalificeerden in de derde ronde, ook de 18 clubs aan die dit seizoen in de Exqi League uitkomen.

5de ronde

1/16 finale en volgende rondes

Bronnen, Voetnoten en Referenties 

Beker van België naar seizoen
Bekervoetbal 2010/11